Лидия:
 Лидия — историческая область в Малой Азии.
 Лидия — женское имя.
 Лидия — сорт винограда.
 Лидия — сорт земляники ананасной.
 (110) Лидия — астероид.
 (3322) Лидия — астероид.

См. также 
 Лида (значения)
 Лид (значения)